Sylvilagus cognatus is een zoogdier uit de familie van de hazen en konijnen (Leporidae). De wetenschappelijke naam van de soort werd voor het eerst geldig gepubliceerd door Nelson in 1907.

Voorkomen 
De soort komt voor in de Verenigde Staten.

Hazen en konijnen
IUCN-status onzeker
Endemisch dier uit de Verenigde Staten